Rivière aux Graines peut se référer à:

Hydronymes

Rivière aux Graines (île d'Anticosti), un cours d'eau de l'île d'Anticosti, MRC Minganie, Côte-Nord, Québec.
Rivière aux Graines (Rivière-au-Tonnerre), un cours d'eau de Rivière-au-Tonnerre, MRC Minganie, Côte-Nord, Québec.

Toponyme

Rivière-aux-Graines, un hameau de Rivière-au-Tonnerre, MRC Minganie, Côte-Nord, Québec.